Deane – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Bolton
 Deane – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire